Сара Петерсен (, род. 9 апреля 1987 года, Нюкёбинг, Дания) — датская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионка Европы 2016 года, обладательница национального рекорда Дании.

Биография и карьера 
Сара начала заниматься лёгкой атлетикой в 13 лет. В 2003 году дебютировала на международной арене, заняв 4 место на чемпионате мира среди юношей, а затем победив на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. В 2009 году стала бронзовым призёром на летней Универсиаде в Белграде. В 2016 году выиграла чемпионат Европы в Амстердаме, а также стала второй на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бегуны с барьерами Дании
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года